Мостова́ ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах колишнього СРСР.

Мостова вулиця — вулиця в місті Дніпро;
Мостова вулиця — вулиця у селищі Таромське міста Дніпро; 
Мостова вулиця — вулиця в місті Київ, Дарницький район, місцевість Бортничі;
Мостова вулиця — вулиця в місті Київ, Солом'янський район, місцевість Совки;
Мостова вулиця — вулиця в місті Львів;
 Мостова вулиця — вулиця в місті Херсоні.

Мостова вулиця — вулиця в місті Архангельськ.
 Мостова вулиця — вулиця в місті Єкатеринбург.
 Мостова вулиця — вулиця в місті Кіров.
 Мостова вулиця — вулиця в місті Самара.
 Мостова вулиця — вулиця в місті Саратов.

Вулиці